Eric Adams pode referir-se a:
Eric Adams (músico) (1952), membro do grupo musical Manowar
Eric Adams (político) (1960), político e ex-policial americano

Desambiguações de antropônimos